Ел Мал Пасо има више значења:

 Ел Мал Пасо (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Мал Пасо (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику